Выдрино — название населённых пунктов в России:

 Выдрино — село в Кабанском районе Бурятии.
 Выдрино — посёлок при станции в Кабанском районе Бурятии.
 Выдрино — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Выдрино — село в Чунском районе Иркутской области.
 Выдрино — посёлок в Большесолдатском районе Курской области.
 Выдрино — деревня Волховском районе Ленинградской области.
 Выдрино — деревня в Окуловском районе Новгородской области.
 Выдрино — деревня в Бежаницком районе Псковской области, Добрывичская волость.
 Выдрино — деревня в Бежаницком районе Псковской области, Кудеверская волость.
 Выдрино — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Выдрино — село в Уйском районе Челябинской области.
 Выдрино — до 1965 года название деревня Берёзки в Некрасовском районе Ярославской области.

См. также 
 Выдрин